Piledriver est un album du groupe Status Quo ;
 Piledriver est une prise de catch ;
 Piledriver est un super-vilain de comics.